Ли Цянь (; ) — китайская боксёрша. Чемпионка мира 2018 года. Чемпионка Азии 2017 и 2019 годов. Призёр Олимпийских игр 2016 года. Призёр летних Азиатских игр 2014 года. Член сборной Китая по боксу.

Карьера 
В 2014 году она завоевала серебряную медаль на Азиатских играх в Корее в категории до 75 кг. В этом же году она выиграла серебро на чемпионате мира в Чеджу. В последнем поединке уступила американской спортсменке Кларесс Шилдс (0:3).

Выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В соревнованиях до 75 кг она завоевала бронзовую медаль. В четвертьфинале она победила хозяйку Игр Андрею Бандейру со счетом 3:0. В полуфинале она проиграла голландке Нушке Фонтейн.

На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в финале, 24 ноября 2018 года, китайская спортсменка вновь встретилась c Нушкой Фонтейн, одержала победу со счётом 4:1 и завершила выступление на первом месте, завоевав золотую медаль.

На чемпионате Азии в 2019 году в Бангкоке, она смогла повторить свой успех и вновь стала чемпионкой континента.

Примечания

Ссылки 

Боксёры Китая
Женщины-боксёры
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азии по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года